

Persone

Krystallis 
 Andreas Krystallis (1911-1951) – pittore greco
 Kostas Krystallis (1868-1894) – scrittore e poeta greco

Krystallīs 
 Panikos Krystallīs (1938) – calciatore e allenatore di calcio cipriota